Aousserd (franska: Province de Aousserd, arabiska: إقليم أوسرد) är en provins i Marocko.   Den ligger i regionen Oued ed Dahab-Lagouira, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Aousserd är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Oued ed Dahab-Lagouira